Diese Liste enthält alle, von der FIFA anerkannten Spiele der tunesischen Fußballnationalmannschaft der Männer seit dem Beitritt des tunesischen Fußballverbands zur FIFA.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 AC = Afrika-Cup
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1957 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Länderspielbilanzen 

Gelistet werden die Bilanzen, die sich aus den Spielen ergeben, die von der FIFA anerkannt wurden (eNr.).

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der FIFA (deutsch)
 Liste der Länderspiele. rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Tunesien
!Landerspiele